Grabinek bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Grabinek (Ostróda), Ortsteil von Grabin in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Gröben, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Grabinek (Złocieniec), Wohnplatz der Gmina Złocieniec, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Gräwingsberg, Kreis Neustettin, Pommern

 Grabinek (See), See in der Gmina Bytnica in der Woiwodschaft Lebus